Machelen – miasto i gmina w Belgii, w prowincji Brabancja Flamandzka. W 2018 roku liczyło 15 417 mieszkańców.

Miasta w Brabancji Flamandzkiej
Gminy w prowincji Brabancja Flamandzka